Галина Константиновна Степанковская (; 19 мая 1922, с. Старый Пиков, Винницкий уезд, Подольская губерния, Украинская ССР — 12 марта 2017, Киев, Украина) — советский и украинский акушер-гинеколог, профессор (1970), Заслуженный деятель науки УССР (1987), заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1 КМИ (1974—1990). Член Европейской ассоциации акушеров-гинекологов, член-корреспондент НАНУ (1991) и АМН (1993) Украины. Лауреат Государственной премии Украины.

Биография 
Отец, Константин Яковлевич Степанковский (1892—1953), был известным в Киеве акушером-гинекологом. Мать, Екатерина Николаевна (1895—1954), — акушерка.

В 6 лет с семьёй переехала в Винницу, а затем в Киев, где старшая сестра Елена решила поступать в институт. Окончила киевскую школу № 35 и в 1940 году поступила в Киевский медицинский институт. Во время войны работала санитаркой в военном госпитале вместе с родителями и сестрой. После того, как отец получил тяжелую контузию, Галину отправили в Казань, где она в 1943—1944 годах училась в Казанском медицинском институте. Позже вернулась в Киев и в 1946 году окончила Киевский медицинский институт (КМИ).

Работала в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии. Прошла школу профессора С. П. Виноградовой, академика А. П. Николаева, клинициста доцента О. И. Евдокимова и профессора Н. С. Бакшеева.

С 1963 года доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 КМИ. В 1967 году защитила докторскую диссертацию на тему «Перенашивание беременности. Вопросы патогенеза, клиники и лечения». С 1970 года — профессор, с 1974 по 1990 год — заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1 КМИ. С 1990 года — профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1.

Член-корреспондент АН УССР (1991), член-корреспондент Национальной академии наук Украины (1991) и АМН (1993) Украины.

Научная деятельность 
Основные направления научных исследований: особенности физиологических и патологических состояний сократительной деятельности матки, перинатология, онкогинекология. Исследовала основные механизмы нейрогуморальной регуляции в конце физиологической беременности и при перенашивании беременности, а также изучены ведущие факторы, вызывающие гипоксию плода, разработаны методы лечения и профилактики этих нарушений, усовершенствованные методы лечения предопухолевых состояний шейки матки и злокачественных новообразований яичников.

Автором более 300 научных работ, среди них 17 монографий, 2 учебника, 13 авторских свидетельств на изобретения. Подготовила 7 докторов и 43 кандидата медицинских наук. В течение 18 лет возглавляла научное общество акушеров-гинекологов Украины и была организатором 3 съездов, которые проводились один раз в 5 лет.

Семья 

В 1955 году вышла замуж за Кирилла Александровича Такайшвили (7 октября 1921-29 августа 1990) — кандидата медицинских наук.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны 2 степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «За мужество» III степени
 Нагрудный знак «Знак Почёта»
 11 медалей.

Лауреат Государственной премии Украины.

Труды 
 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии / Галина Константиновна Степанковская (ред.) — К.: Здоров’я, 2000. — 672с.
 Степанковская, Галина Константиновна. Амбулаторное лечение больных с гинекологическими заболеваниями [Текст]. — Киев : Здоров’я, 1974. — 176 с.
 Послеродовая инфекция / Г. К. Степанковская, С. Я. Сольский. — Киев : Здоровья, 1989. — 133 с.
 Злокачественные новообразования яичников / Г. К. Степанковская. — Киев : Здоров’я, 1985. — 134 с.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Виленский — Галина Степанковская: благодарный талант, славная ветвь, 10 мая 2017
 История кафедры акушерства и гинекологии № 1
 Макаренко И. М., Полякова И. М. Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института. С.105-106
 http://www.logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued2&id=761

Акушеры по алфавиту
Гинекологи по алфавиту
Преподаватели Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Гинекологи СССР
Доктора медицинских наук